Gabriela Hassel puede referirse a:

 Gabriela G. Hässel: botánica argentina;
 Gabriela Hassel: actriz mexicana.